El Ministerio de Cultura de España, durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero (legislaturas VIII y IX), fue un departamento ministerial con competencias en cultura. Entre 2012 y junio de 2018, durante los gobiernos de Mariano Rajoy, sus funciones se desarrollaron como Secretaría de Estado de Cultura. El 6 de junio de 2018, el gobierno socialista de Pedro Sánchez lo recupera con rango de Ministerio.

Funciones 

El Ministerio de Cultura era el departamento encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política cultural. En particular, le correspondían:
 la promoción, protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales y de las artes plásticas y audiovisuales;
 el fomento del libro y la lectura, el estímulo a la creación literaria y la promoción, la protección y difusión de los archivos y bibliotecas estatales;
 la modernización y gestión de las instituciones culturales de la Administración general del estado y, en particular, de los museos y archivos de titularidad estatal (solo durante la IX Legislatura);
 la promoción, protección y difusión de las artes escénicas, la música, la danza y el circo;
 la promoción, protección y difusión de las actividades cinematográficas y audiovisuales de producción, distribución y exhibición;
 la promoción de industrias culturales, la defensa y protección de la propiedad intelectual y el protectorado y la promoción de las fundaciones culturales;
 el impulso de las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las relaciones internacionales en materia de cultura, así como el seguimiento de las actuaciones de la Unión Europea en este ámbito.

Estructura 
El Ministerio de Cultura ejercía sus atribuciones a través de la Subsecretaría de Cultura, órgano directivo del que dependían los siguientes órganos con rango de dirección general:
 La Secretaría General Técnica.
 La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
 La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
 La Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural (solo durante la VIII Legislatura).
 La Dirección General de Política e Industrias Culturales (solo durante la IX Legislatura).

Como órgano de asistencia inmediata al ministro existía un Gabinete, cuyo titular tenía el rango de director general.

Se adscribieron al Ministerio de Cultura los siguientes organismos:
 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, adscrito a través de la Subsecretaría y presidido por el ministro.
 Biblioteca Nacional, adscrita a través de la Subsecretaría y presidida por el ministro.
 Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, adscrito a través de la Subsecretaría y presidido por el ministro.
 Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, adscrito a través de la Subsecretaría y presidido por el ministro.
 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, adscrita a través de la Subsecretaría y presidida por su titular (solo durante la IX Legislatura).
 Museo Nacional del Prado, adscrito a través del ministro, que también ostenta su presidencia.

Historia 

Durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, correspondía al Ministerio de Cultura el ejercicio de las competencias que, hasta 2004, le estaban atribuidas a la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la VII Legislatura.

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Cultura
Cultura
Cultura
Ministerios de España desaparecidos